Кёнигсдорф () — коммуна в Германии, в земле Бавария.

Подчиняется административному округу Верхняя Бавария. Входит в состав района Бад-Тёльц-Вольфратсхаузен. Население составляет 2936 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 45,69 км². Официальный код — 09 1 73 134.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии